Ricardo Mantoanelli é um diretor de televisão brasileiro, que dirigiu vários programas no SBT, na linha de Show como “Ídolos”, “Qual é o Seu Talento?”, “Se Ela Dança, Eu Danço”, “Astros” e “Cante se Puder”. Em 2013, entrou para teledramaturgia do SBT, sendo um dos diretores da novela Chiquititas.

Em 2014, assumiu a direção geral da série Patrulha Salvadora e em 2016, foi o diretor geral da novela Carinha de Anjo.

Em 2022, assumiu a direção geral da novela Poliana Moça.

Em 2023, mantoanelli assumirá a direção geral da novela A Infância de Romeu e Julieta, a nova produção do SBT, que estreará no primeiro semestre de 2023.

Ligações externas

Diretores de televisão do Brasil